Love Island ist die Bezeichnung für:
 Love Island (1952), US-amerikanischer Film von Bud Pollard
 Love Island (2014), deutsch-kroatisch-schweizerischer Film von Jasmila Žbanić
 Love Island (Dating-Reality-Show), Dating-Reality-Show auf RTL II